Ниже приведён список составов команд-участниц юношеского чемпионата мира 2019 года. Каждая сборная должна заявить 21 футболиста (3 из которых вратари), которые рождены не ранее 1 января 2002 года. Возраст игроков и тренеров указан на момент первого дня турнира (26 октября 2019 года).

Группа А

Ангола

Бразилия 
Бразилия объявила свой состав 20 сентября 2019 года.

Канада

Новая Зеландия 
Новая Зеландия объявила свой состав 23 сентября 2019 года.

Группа B

Австралия 
Австралия объявила свой состав 2 октября 2019 года.

Венгрия 
Венгрия объявила состав из 23 игроков 10 октября 2019 года, который был сокращён до 21 футболиста 16 октября.

Нигерия 
Нигерия объявила состав из 25 игроков 10 октября 2019 года, который был сокращён до 21 футболиста 16 октября.

Эквадор

Группа C

Гаити

Франция 
Франция объявила свой состав 7 октября 2019 года.

Чили

Южная Корея 
Южная Корея объявила свой состав 1 октября 2019 года.

Группа D

Нидерланды 
Нидерланды объявили свой состав 16 октября 2019 года.

Сенегал

США 
США объявили свой состав 11 октября 2019 года.

Япония 
Япония объявила свой состав 4 октября 2019 года.

Группа E

Аргентина

Испания 
Испания объявила свой состав 9 октября 2019 года.

Камерун

Таджикистан

Группа F

Италия 
Италия объявила свой состав 16 октября 2019 года.

Мексика 
Мексика объявила свой состав 8 октября 2019 года.

Парагвай

Соломоновы Острова 
Соломоновы Острова объявили свой состав 30 сентября 2019 года.

Примечания

Ссылки 
Юношеский чемпионат мира 2019 года: список игроков

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
2019 год в футболе